

Osoby 
 Lindsay Ann Davenport – amerykańska tenisistka

Miejscowości w USA 
 Davenport – miasto w stanie Floryda, w hrabstwie Polk
 Davenport – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Scott
 Davenport – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Santa Cruz
 Davenport – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Thayer
 Davenport – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Delaware
 Davenport – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Cass
 Davenport – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Lincoln
 Davenport – miasto w stanie Waszyngton, w hrabstwie Lincoln

Gminy w USA 
 Davenport (ang. Davenport Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Delaware
 Davenport (ang. Davenport Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Cass